Le qualificazioni del singolare  dell'Hypo Group Tennis International 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Hypo Group Tennis International 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Richard Gasquet (ultimo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Qualificato)
 Flávio Saretta (primo turno)
 Hyung-Taik Lee (secondo turno)

 Denis Gremelmayr (secondo turno)
 Marc Gicquel (secondo turno)
 Juan Mónaco (Qualificato)
 Thierry Ascione (ultimo turno)

Qualificati 

 Leonardo Azzaro
 Rubén Ramírez Hidalgo

 Juan Mónaco
 Torsten Popp

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 2006